Bougainville ist der Name:
 
 der nach Louis Antoine de Bougainville benannten Pazifikinsel Bougainville
 der nach Louis Antoine de Bougainville benannten Zierblumenart Bougainvillea (Drillingsblume)
 der autonomen Region Bougainville (autonome Region) von Papua-Neuguinea
 einer Meeresstraße zwischen dieser Insel und ihrer Nachbarinsel, Straße von Bougainville
 einer Ortschaft in Frankreich, siehe Bougainville (Somme)
 die argentinische Bezeichnung für Lively Island
 eines Romans des niederländischen Schriftstellers F. Springer
 eines Asteroiden, siehe (7649) Bougainville

Bougainville ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre de Bougainville (1722–1763), französischer Althistoriker, ständiger Sekretär der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
 Louis Antoine de Bougainville (1729–1811), französischer Weltumsegler, Entdecker und Schriftsteller

Bougainville ist der Name folgender Schiffe:

 Bougainville (Schiff, 1914), französischer Hilfskreuzer
 Bougainville (Schiff, 1933), ein französischer Kolonialkreuzer
 USS Bougainville (CVE-100) 

Siehe auch:

 Pflanzengattung Bougainvillea